

Personnalités 

 Amintore Fanfani (1908-1999), homme d'État italien, démocrate chrétien, président du Conseil des ministres à cinq reprises : 
  :
 Gouvernements Fanfani I (1954), Fanfani II (1958-1959), Fanfani III (1960-1962) et Fanfani IV (1962-1963), Fanfani V (1982-1983), Fanfani VI (1986).
 Mario Fanfani, réalisateur, acteur et scénariste français.